Панахи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панахи, Джафар (род. 1960) — иранский кинорежиссёр и сценарист, один из самых известных представителей «новой волны» иранского кинематографа.
Панахи, Манучехр Аббас оглы